Giovanni Battista Montini (1897-1978), pape sous le nom de .
Le prix  a été créé en 1979.
La salle  est une salle d'audience située dans l'État du Vatican.